Зайдеман:

 Зайдеман, Илья Миронович (1904—1939) — советский комсомольский деятель и инженер-химик, учёный в области боевых отравляющих веществ.
 Зайдеман, Эсфирь Мироновна (1896—1964) — советский педиатр, гигиенист и историк медицины, организатор здравоохранения.